Les compétitions d'haltérophilie aux Jeux africains de 2007 ont lieu du 15 au  à Alger, au Algérie.

Médaillés

Hommes

Femmes 

Blessed Udoh, vainqueur de trois médailles, est destituée de celles-ci à la suite d'un test antidopage positif.

Notes et références 

2007
Jeux africains de 2007
Jeux africains
Haltérophilie en Algérie